Rudolf Dittrich ist der Name folgender Personen:

*Rudolf Dittrich (Politiker) (1855–1929), deutscher Politiker (NLP)
Rudolf Dittrich (Musiker) (1861–1919), österreichischer Musiker
Rudolf Dittrich (Sänger) (1903–1990), deutscher Sänger (Tenor)